Marcoux kan syfta på:
 Marcoux, Alpes-de-Haute-Provence
 Marcoux, Loire